Лопца — река в Московской области России, левый приток Истры.

Протекает по территории городского округа Солнечногорск. Берёт начало у Ленинградского шоссе, в 3 км к югу от деревни Пешки. Устье реки находится в 3 км выше Истринского водохранилища.

Длина — 12 км. Почти на всём протяжении по обоим берегам окружена садовыми участками. Определённый интерес для туристов представляет только приустьевой участок реки в сухое лето.

Основные притоки — Первая Речка и Глазовка.

В каталоге рек и озёр Московской губернии Игнатия Адольфовича Здановского 1926 года река указана как Липца с длиной 11 км, сухим оврагов слева в верховье, одним левым и тремя правыми притоками.

Вдоль течения реки расположены населённые пункты Берёзки, Ростовцево, Михайловка, Васюково, Малые Снопы.

См. также 
 Список рек Московской области

Примечания 

Притоки Истры
Реки Солнечногорского района